Il doppio  del Monte Carlo Rolex Masters 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rafael Nadal e Tommy Robredo erano i detentori del titolo, ma Nadal ha deciso di non partecipare e Robredo ha fatto coppia con Albert Montañés perdendo Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno vinto la finale 6–4, 6–1 contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie 
Teste di serie che hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić  (campione)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti di finale)

 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale) 
 Julian Knowle /  Andy Ram (quarti di finale) 
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2009
ATP World Tour 2009